Чесноковка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Чесноковка — название города Новоалтайск в Алтайском крае до 1962 года.
 Чесноковка — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Чесноковка — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Чесноковка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Чесноковка — деревня в Сорочинском районе Оренбургской области.
 Чесноковка — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Чесноковка — деревня в Уинском районе Пермского края.
 Чесноковка — посёлок в Елховском районе Самарской области.

Реки 

 Чесноковка (приток Оби) — река в Алтайском крае (72 км).
 Чесноковка (приток Пороса) — река в Новосибирской области.
 Чесноковка (приток Берди) — река в Новосибирской области.
 Чесноковка (приток Томи) — река в Кемеровском районе Кемеровской области (25 км).
 Чесноковка (приток Южной Уньги) — река в Крапивинском, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском районах Кемеровской области (37 км).
 Чесноковка (приток Касьмы) — река в Гурьевском районе Кемеровской области (13 км).
 Чесноковка — река в Новокузнецке Кемеровской области.
 Чесноковка (приток Доновки) — река в Курганской области.
 Чесноковка (приток Миасса) — река в Курганской и Челябинской областях.
 Чесноковка (приток Боровки) — река в Оренбургской области
 Чесноковка (приток Липовки) — река в Самарской области
 Чесноковка (верхний приток Сургута) — река в Самарской области
 Чесноковка (нижний приток Сургута) — река в Самарской области
 Чесноковка (приток Булы) — река в Чувашской Республике

См. также 
 Малая Чесноковка
 Большая Чесноковка
Чесноковка 1-я